Gary Miller (1924-1968) – brytyjski piosenkarz, aktor
 Gary Miller (ur. 1948) – amerykański polityk
 Gary Miller (ur. 1987) – szkocki piłkarz
 Gary Miller – amerykański informatyk